Abarca hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Calzado
 Una albarca, o abarca, es un tipo de calzado rústico con origen menorquín, que cubre solamente la planta de los pies, se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo.

Lugares
 Abarca de Campos, municipio de Tierra de Campos en la provincia de Palencia, Castilla y León, España.
Quintanilla-Pedro Abarca, localidad en la comarca de Odra-Pisuerga de la provincia de Burgos, Castilla y León (España)
Casa de los Abarca o "de los Doctores de la Reina", es un palacio torreado en Salamanca.

Personas

Melchor de Abarca, militar español, barón de Abarca.
Sancho Garcés II de Pamplona, alias "Abarca", rey de Pamplona.